Сафоно́вич — фамилия. Известные носители:

 Сафонович, Валериан Иванович (1798—1867) — орловский гражданский губернатор.
 Сафонович (Лазаревская), Елизавета Валериановна (1840—1874) — дочь В. И. Сафоновича.
 Сафонович, Мария Валентиновна (1817/1818—1896) — супруга В. И. Сафоновича.
 Сафонович, Феодосий (XVII век) — игумен Михайловского Златоверхого монастыря, писатель и историк.